Baurecht bezeichnet:

 allgemein die Rechtsordnung des Bauens, siehe Bauwesen #Begriffe
 privates Baurecht, die Rechtsordnung zwischen den an einer Baumaßnahme Beteiligten

Nationales:
 Baurecht (Deutschland), die deutschen Rechtsnormen, die das Bauen betreffen
 öffentliches Baurecht (Deutschland) als Teil derselben
 in Österreich die Rechtsmaterie zum Bauwesen (Landesebene), siehe Baugesetze und Bauordnungen (Österreich)
 öffentliches Baurecht (Österreich), regelt u. a. die Bebaubarkeit von Grundstücken
 Baurecht (Österreich), speziell ein Recht (Nießbrauch) zur Bebauung eines fremden Grundstücks
 in der Schweiz die Rechtsmaterie zum Bauwesen (Kantons- und Gemeindeebene), siehe Baugesetze und Bauordnungen (Schweiz)
 Baurecht (Schweiz), die Dienstbarkeit auf Errichtung und Beibehaltung eines Bauwerks auf oder unter fremder Bodenfläche

sowie:
 Baurecht (Zeitschrift), eine deutsche juristische Fachzeitschrift zum Baurecht

Baurecht ist der Familienname folgender Personen:

 Dietmar Baurecht (* 1973), österreichischer Politiker (SPÖ)

Siehe auch:
 Öffentliches Baurecht 
 Baugesetz, Bauordnung
 Erbbaurecht
 Bauvertrag